Francisque Bouillier (1813-1899), philosophe français
Grégoire Bouillier (né en 1960), écrivain français
Henry Bouillier (1924-2014), universitaire français